Moussa Dembélé (Pontoise, 1996. július 12. –) korosztályos francia válogatott labdarúgó, a Lyon játékosa.

Pályafutása

Statisztika 
2019. október 12-ei állapot szerint.

Sikerei, díjai 
Celtic
Skót bajnok: 2016–17
Skót kupa: 2016–17
Skót ligakupa: 2016–17

Források

További információk 
FFF profil
Transfermarkt profil

1996-ban született személyek
Élő személyek
Francia labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Fulham labdarúgói
A Celtic labdarúgói
Az Olympique Lyonnais labdarúgói
Az Atlético Madrid labdarúgói
A Premier League labdarúgói
Az English Football League labdarúgói
A Ligue 1 labdarúgói
A La Liga labdarúgói